Grisette (bier), Belgisch bier van hoge gisting
 Grisette (persoon), vrouw uit de Franse werkende klasse